Diese Liste von Ländern nach Beschäftigungsquote sortiert fast 50 Länder nach ihrer Beschäftigungsquote, dem Anteil der erwerbstätigen Erwachsenen von allen erwerbsfähigen Personen der Bevölkerung. Die Bestimmungen von „erwerbsfähiges Alter“ unterscheiden sich, viele Quellen verwenden ein Lebensalter von 15–64 Jahren, so auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Der Durchschnitt der 36 OECD-Mitgliedsstaaten beträgt 68,3 % im Jahr 2018 (hier auf Rang 27): 76,0 % bei Männern und 60,8 % bei Frauen.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)

Liste (Wirtschaft)
Arbeitsmarkt
Volkswirtschaftliche Kennzahl